Ricarda – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Riccarda
879 Ricarda – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Ricardo
Ricard